

Geografia 
 Baqueira-Beret – stazione sciistica della Catalogna
 Beret – comune ungherese nella provincia di Borsod-Abaúj-Zemplén

Persone 
 Beret – rapper e cantante spagnolo di hip hop e reggae

Altro 
 Green Beret – videogioco arcade sparatutto
 Raspberry Beret – brano musicale di Prince and The Revolution
 The Red Beret – film di guerra del 1953 diretto da Terence Young